Пендлтон има више значења:
 Округ Пендлтон (Западна Вирџинија)
 Округ Пендлтон (Кентаки)
 Пендлтон (Јужна Каролина)
 Пендлтон (Индијана)
 Пендлтон (Мисури)
 Пендлтон (Орегон)